Termin  ima više značenja.

 D-treoninska aldolaza, enzim
 Dokosatetraenoinska kiselina